Alexis Eugène Callies (1870-1950), militaire et député français ;
 Jacques Callies (1894-1948), homme d'affaires français ;
 
 Joseph Callies (1905), homme d'affaires français ;
 Sarah Wayne Callies (1977), actrice américaine.